This Man Is Mine – film del 1934 diretto da John Cromwell
This Man Is Mine – film del 1946 diretto da Marcel Varnel
Il temerario (The Lusty Men o This Man is Mine) – film del 1952 diretto da Nicholas Ray